Metrologia: lerlang és una unitat per mesurar el tràfic a les telecomunicacions.
 Llenguatges informàtics: Erlang és un llenguatge de programació concurrent i base d'execució.
 Mitologia: Erlang Shen és un déu de la Mitologia xinesa.